Quirinus (latinsky), zkráceně Quirin, nebo Quirino (italsky) může být:

jméno boha
 Quirinus, římská mytologie, bůh ochraňující Řím, s jeho jménem souvisí Kvirinál, slavnosti quirinálie, Kvirinálský palác 

jméno osob
 Quirinus, českobudějovický purkmistr (1539–1570)
 Quirinus ze Sisaku, světec ze Sisaku
 Quirinus z Neuss, světec z Neuss
 Quirinus z Tegernsee, světec z Tegernsee
 Jan Quirin Jahn (1739–1802), český malíř
 Quirino Gasparini, italský hudebník

jméno obce
 San Quirino, obec v Itálii
 Gries-Quirein, nynější čtvrť města Bolzano

jméno koně
 Quirinus, vítěz dostihu Velká pardubická v roce 1992

jméno fiktivních postav
 Quirinus Quirrell, postava z knihy Harry Potter

Odvozené názvy 
 Publius Sulpicius Quirinius, římský aristokrat a úředník
 Quirinale, palác v Římě